Aspropotamos – ex comune della Grecia Centrale
 Aspropotamos – comune della Tessaglia